São Miguel do Iguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Iguaçu (ort), Paraná, 
 São Miguel do Iguaçu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar